Татьяна Ретивова:

 Ретивова, Татьяна Андреевна (1929—2020) — журналистка русской эмиграции, сотрудница радиостанции «Голос Америки».
 Ретивова, Татьяна Алексеевна — её дочь, русская поэтесса и переводчица.